У саставу Српске академије наука и уметности налазе се два архива:
 Архив САНУ у Београду, који се налази у улици Кнез Михаиловој 35
 Архив САНУ у Сремским Карловцима, који се налази на Тргу Бранка Радичевића 17